Csehország
 Lobzy, Březová településrésze a Sokolovi járásban
 Lobzy, Ošelín településrésze a Tachovi járásban
 Lobzy, Plzeň településrésze